Mirowski ist der Familienname folgender Personen:

 Michel Mirowski (1924–1990), polnisch-amerikanischer Kardiologe
 Philip Mirowski (* 1951), US-amerikanischer Wirtschaftshistoriker und Kulturkritiker